Жа́ткин — русская,  мордовская фамилия.

Известные носители 
 Жаткин, Дмитрий Николаевич (род. 1976) — российский филолог, профессор, доктор филологических наук.
 
 Жаткин, Пётр Лазаревич (1894—1968) — советский драматург.

 Жаткина, Анастасия Юрьевна (род. 1995) — российская пловчиха в ластах.